"Jandro"  (Tordera, Barcelona, España, 21 de marzo de 2001) es un futbolista español. Actualmente juega en el Girona FC de la Segunda División de España.

Biografía 
La carrera deportiva de Alejandro comienza en la cantera del Girona FC, en 2020 alternaba partidos del Girona Fútbol Club "B" con partido del primer equipo. En 2018 participó con la selección catalana sub 18.

Trayectoria 
El 4 de noviembre de 2020 hizo su debut profesional, saliendo de reserva en el minuto 86 sustituyendo a Mamadou Sylla en el empate 2-2 frente al Real Zaragoza.

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
 

Futbolistas de la provincia de Barcelona
Futbolistas del Girona Fútbol Club en los años 2020
Futbolistas del Girona Fútbol Club "B"
Nacidos en Tordera